Angelo Martino Giancola – ex arbitro di calcio italiano
 Sandra Giancola – ex schermitrice argentina
 Silvana Giancola – ex schermitrice argentina